Дрезден () — один из трёх бывших административных округов () земли Саксонии в Германии. Он находился на востоке земли и был образован решением Саксонского земельного правительства от 27 ноября 1990 к 1 января 1991.

В ходе саксонской коммунальной реформы с 1 августа 2008 года был преобразован в дирекционный округ Дрезден.

Состав административного округа
районы:
 Баутцен
 Каменц
 Лёбау-Циттау
 Мейсен
 Нижнесилезская Верхняя Лужица
 Риза-Гросенхайн
 Саксонская Швейцария
 Вайсериц
города (приравненные к районам):
 Дрезден
 Гёрлиц
 Хойерсверда

Ссылки 
 Statistik in Sachsen. 175 Jahre amtliche Statistik in Sachsen  (Festschrift). Nr. 1, 2006 —  S. 88 —  94.
 Саксония. Факты  - Саксонская Государственная канцелярия по связи с общественностью, Рекламное агентство САКСОНИЯ (Типография Вагнер ГмбХ), Дрезден, август 2006 г.
 Regierungsbezirk Dresden-Bautzen (01.01.1945) Kreisgliederung  (Административный округ Дрезден-Баутцен в Саксонии до нового АТД ГДР)

Саксония
Дрезден